Ben Roethlisberger (1982- ) est un joueur américain, d'origine suisse, de football américain.
 Jürg Röthlisberger (1955- ) est un judoka suisse.
 Kurt Röthlisberger (1951- ) est un arbitre suisse de football.
 Nadia Röthlisberger-Raspe (1972- ) est une joueuse suisse de curling.

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme suisse